Паспорт гражданина Латвии — документ, который выдаётся гражданам Латвии для осуществления международных поездок. Паспорт или удостоверение личности обязаны иметь все граждане Латвии, достигшие 15 лет. Паспорт действителен 10 лет.

Внешний вид 
Обложка паспорта бордово-красного цвета, с изображение Герба Латвии и надписями на латышском языке «EIROPAS SAVIENĪBA» (
русск.: Европейский Союз), «LATVIJAS REPUBLIKA» (русск.: Латвийская Республика) вверху и «PASE» (русск.: Паспорт) внизу. Паспорт гражданина Латвийской Республики соответствует требованиям Европейского союза (биометрический).

Паспорт содержит такую информацию 
 Фотография владельца
 Тип (Р)
 Код государства (LVA)
 Номер паспорта
 Полное имя и фамилия
 Гражданство
 Рост
 Дата рождения
 Личный номер
 Место рождения
 Пол
 Дата выдачи
 Полномочия
 Дата истечения срока действия
 Подпись владельца

Информационная страница заканчивается машиносчитываемой зоной.

Языки 
Информационная страница печатается на латышском, английском и французском языках.

Визовые требования 
Основная статья: 

По состоянию на 2020 год граждане Латвии имеют возможность посещать без визы в общей сложности 180 государств и территорий, что делает Латвийский паспорт 12-м в мире по уровню свободы передвижения согласно индексу паспортов.

Безвизовый режим 
Следующие государства и территории разрешают безвизовый режим или приобретение визы по прибытии владельцам обычных латвийских паспортов:

Европа

Африка

Америки

Азия

Океания

Примечания

Ссылки 
  Информация о паспорте Гражданина Латвии (латыш.) 
  Галерея латвийских электронных паспортов (Apollo.lv)
 Паспорт гражданина Латвии (латыш.) 
  Список государств, в которые можно въезжать без визы

Право Латвии
Латвия